La Gran Sinagoga de Tbilissi (en hebreu: בית הכנסת הגדול של טביליסי ) és una sinagoga situada al número 45-47 del carrer Leselidze a Tbilissi, capital de la República de Geòrgia. L'edifici, també conegut com la sinagoga georgiana, va ser construït des de 1895 fins a 1903 per jueus georgians que van emigrar a la ciutat a finals del . També hi ha una sinagoga a la vila que fou construïda per jueus provinents de la ciutat de Tskhinval, i que està ubicada al número 13 del carrer Kozhevennyi Tupik. També hi ha una escola de dia jueva a Tbilissi.

Referències 

Sinagogues
Tbilissi
Edificis de Geòrgia